Кокорекино — топоним, название нескольких населённых пунктов.

Россия 
 Кокорекино — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Кокорекино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.